Iseke ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Iseke (1872–1938), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Hermann Iseke (1856–1907), Dichter des Eichsfeldes und Schöpfer des Eichsfeldliedes